Tomillo terrero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum; o
 el nombre común de la planta Teucrium polium.